Názvem Radlická jsou označeny:

 Radlická (stanice metra v Praze) – stanice metra v Praze-Radlicích a zastávky autobusů a tramvají v přilehlém terminálu
 Radlická (ulice) – ulice v Praze vedoucí ze Smíchova přes Radlice a Jinonice na hranici Stodůlek

Související články 
 Radlická radiála
 tzv. Radlická lávka
 Radlice